Экстракласа 2010/2011 () — 77-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 6 августа 2010 года и закончился 29 мая 2011 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.90minut.pl

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Польши 2010/2011 на 90minut.pl
 Чемпионат Польши 2010/2011 на rsssf.com

2010/2011
Польша
Польша
Спорт в Польше в 2010 году
Спорт в Польше в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011